Ein Sommernachtstraum – opera lirica del 1952 composta da Carl Orff

Cinema e televisione
Ein Sommernachtstraum – film del 1925 diretto da Hans Neumann
Ein Sommernachtstraum – film tv del 1958 diretto da Ludwig Berger
Ein Sommernachtstraum – film tv del 1964 diretto da Heinz Joachim Klein
Ein Sommernachtstraum – film tv del 1968 diretto da William Dieterle
Ein Sommernachtstraum – film tv del 1979 diretto da Georg F. Mielke
Ein Sommernachtstraum – film tv del 1984 diretto da Thomas Langhoff
Ein Sommernachtstraum – film del 1994